Die Senatoren im 54. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1894 und 1895 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 54. Kongresses ging vom 4. März 1895 bis zum 3. März 1897. Seine erste reguläre Tagungsperiode fand vom 2. Dezember 1895 bis zum 11. Juni 1896 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 7. Dezember 1896 bis zum 3. März 1897.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 53. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 43 Demokraten, 41 Republikaner, drei Populisten und ein Vertreter der Silver Party im Senat. Ein Senator der Republikaner schloss sich der Silver Party an. Bei den Wahlen 1894 und 1895 gewannen die Populisten einen Sitz und die Republikaner drei Sitze von den Demokraten, einen Sitz in Delaware verloren die Republikaner, weil das Staatsparlament keinen Senator gewählt hatte. Damit begann der Kongress mit 42 Republikanern, 39 Demokraten, vier Populisten und zwei Vertreter der Silver Party im Senat, ein Sitz war vakant. Im Januar 1896 wurde Utah als 45. Staat in die Union aufgenommen, seine beiden ersten Senatoren waren Republikaner. Erst im Januar 1897 wurde der vakante Sitz von einem Demokraten besetzt, damit endete der 54. Kongresses mit 44 Republikanern, 40 Demokraten, vier Populisten und zwei Vertretern der Silver Party im Senat.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 54. Kongresses war Adlai Stevenson Vizepräsident. Ein Senator wird zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernimmt. Vom 7. Februar 1896 bis zum Ende des Kongresses am 3. März 1897 war William P. Frye Präsident pro tempore.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, Republikanischen Partei, der Populist Party oder der Silver Party angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1899 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1901 und die der Klasse III bis zum 3. März 1897. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Jones war ursprünglich als Republikaner gewählt worden, Kyle als Unabhängiger.
 b) Burrows trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 24. Januar an.
 c) Clark trat sein Amt anderen Quellen nach bereits am 23. Januar an.

Einzelnachweise 

054
Vereinigte Staaten, Senat #054
Senatoren 054